

Окономовок — місто, штат Вісконсин
 Окономовок — місто, штат Вісконсин